Les Dockers de Nantes est un club français de football américain basé à Nantes.

Le club 
Le club comprend :
 une équipe seniors, qui évolue dans le championnat national D3
 une équipe juniors 20, qui évolue dans le championnat national
 une équipe cadets U17, qui évolue dans le championnat régional
 une équipe flag +19, qui évolue dans le championnat régional ouest & national D2

Palmarès des seniors 

 Championnat de France de D2 (casque d’or)
 Vice-Champion : 1989

 Championnat de France de D3 (casque d’argent)
 Champion : 2003
 Vice-champion : 2019

 Championnat régional Bretagne Pays de Loire
 Champion : 2009

 Ouest Bowl
 Vainqueur : 1996, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006
 Finaliste : 1997, 1998

Histoire

Panthères Jaunes (1981-1984) 
Le club est fondé par Laurent Leloup en 1981 en étroite collaboration avec Laurent Plegelatte(30/09/1947 - 14/12/2010), alors Président du Comité National pour de développement du Football Américain et fondateur des Spartacus de Paris. Ce club prend le nom des Panthères Jaunes de Nantes et devient le premier club de province à participer au championnat de France de Division 1 lors de la saison 1984. Le club nantais des Panthères Jaunes participa à de nombreux matchs amicaux tant en province qu'à Paris-région parisienne et compta jusqu'à plus de 40 licenciés, au temps de ses heures de gloire.

Drakkars (1984-1992) 
En 1984, le club prend le nom des Drakkars de Nantes, débute alors la période la plus faste du club. Le club dispute le Casque d’or en 1987 et 1988. Relégué en Casque d’argent en 1989, le club dispute la finale face aux Celtics de Lanester (défaite 24-9), ce qui lui permet d’être promu en Casque d’or. Durant trois saisons, les Drakkars jouent parmi l’élite sans jamais atteindre les play-offs.

Firebirds (1992-1997) 
En 1992, les Firebirds succèdent aux Drakkars. Durant cette période le club connaît des soucis d’effectif. Toutefois, les Firebirds remportent la première édition du Ouest Bowl en 1996 et jouent la finale lors de la deuxième édition. En 1997, le club évolue au sein de la troisième division, où il atteint la finale de conférence Nord (défaite face aux Artilleurs de Metz, 33 à 02).

Dockers (1997-présent) 
À la fin de la saison 1997, les Firebirds laissent la place aux Dockers de Nantes. Le club rejoint la deuxième division. Lors des saisons 1998, 1999 et 2000 le club échoue aux portes des play-offs, avant d’atteindre les demi-finales de conférence en 2001, puis les huitièmes de finale en 2002. À l’issue de la saison 2002, le club est rétrogradé dans la nouvelle troisième division. Le club effectue une très belle saison 2003, remportant 7 de ses 8 matchs. En play-off, les Dockers éliminent d’abord les Léopards de Rouen (43-8), puis Mousquetaires du Plessis-Robinson (37-8) et le Flash de La Courneuve (B) (26-2) pour accéder à la finale et remporter le titre face aux Mustangs de Montpellier (19-14). En 2004, le club retrouve la deuxième division. Sur la lancée de sa précédente saison, le club compile 8 victoires, 1 nul et 1 défaite lors de la saison régulière, en play-off le club sombre en demi-finale face aux Black Panthers de Thonon (70-12). À l’issue d’une saison 2005 blanche, l’équipe est reléguée en troisième division. La saison 2006, est à l’image de la saison 2003, 7 victoires et 1 défaite, ainsi qu’une place de demi-finaliste de conférence Nord. En 2007 le club est éliminé en quart de finale de conférence Nord.

En 2014 le club se lance dans la création d'une équipe féminine de football américain. En 2016 l'équipe féminine prends de l’ampleur et une dizaine de nouvelles recrues rejoignent l'équipe. Elles participent à leur premier match à Vannes grâce à l'entente avec l'équipe des Conquérantes de Caen.

Saison par saison

Bilan

Championnat de France

Autres compétitions

Président

Entraîneur équipe senior

Entraîneur équipes juniors et cadets

Référence

Liens externes 

  Site officiel de la Fédération Française

Football américain en Pays de la Loire
Club sportif à Nantes
Club sportif fondé en 1983